Orbinella hobsonae är en ringmaskart som beskrevs av Blake och Hillbig 1990. Orbinella hobsonae ingår i släktet Orbinella och familjen Orbiniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
hobsonae